DPA — аббревиатура, имеющая несколько значений:
 Deutsche Presse-Agentur — немецкое информационное агентство
 Diamond Producers Association — Ассоциация производителей алмазов, объединяющая семь крупнейших алмазодобывающих компаний мира
 Discrete Processes Automation — Программное обеспечение для мониторинга станков ЧПУ